

Обстоятельство ниспослания 
Согласно преданию, пророк Мухаммад заболел из-за колдовских чар иудея. Тогда к Пророку сошёл с неба ангел Джибриль и указал место одного из колодцев, откуда были извлечены колдовские атрибуты, спрятанные там иудеем. Затем была прочитана сура аль-Фаляк, и пророк Мухаммад выздоровел.